Коженов:

 Коженов, Дмитрий Викторович (род. 1975) — российский игрок в мини-футбол, футболист.
 Коженова, Пелагея Никифоровна (1926 — ?) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.